Melbourne was gastheer van de twaalfde editie van de wereldkampioenschappen zwemsporten. Het toernooi duurde van 17 maart t/m 1 april 2007.

Wedstrijdkalender 
De volgende disciplines stonden op het programma:

Medaillespiegel 

 Op de 100 meter vrije slag (m) werd 2x goud en geen zilver uitgereikt.
 Op de 200 meter schoolslag (v) werd 2x zilver en geen brons uitgereikt.

Sporten

Openwaterzwemmen

Schoonspringen

Synchroonzwemmen

Waterpolo

Zwemmen